Fortenberry ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Fortenberry (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 Joe Fortenberry (1911–1993), US-amerikanischer Basketballspieler
 John Fortenberry, US-amerikanischer Regisseur

Sonstiges:
 Fortenberry-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika